Ріу-де-Мойнюш (Абрантеш) — парафія.
 Ріу-де-Мойнюш (Алжуштрел) — парафія.
 Ріу-де-Мойнюш (Аркуш-де-Валдевеш)  — парафія.
 Ріу-де-Мойнюш (Борба) — парафія.
 Ріу-де-Мойнюш (Пенафієл) — парафія.
 Ріу-де-Мойнюш (Сатан)  — парафія.